Эгашбатой (чеч. ЭгӀашбатой) — исконный чеченский тайп, входящий в тукхум Нохчмахкахой.

По одной из версий, родоначальниками тeйпа Эгашбатой были два брата: Эгӏаш и Бета, которые переселились из Нашха — исторической области Чечни. 
Эгашбатой — из тех вайнахов, что прежде других вышли на плоскость Чечни (точнее на территорию от реки Аксай до реки Аргун, тогда как территория от Аксая до Каспия уже была занята другими тайпами из аккинского  и нахчмахкоевского тукхумов), и именно эшгабатоевцы до нашествия арабов взимали подать за вышеперечисленные земли, что говорит об их принадлежности к аристократическому сословию.

По мнению А. Магомадова, этноним имеет семантику «строители, клавшие камень с западанием» — все башни построены с западанием («эгаш») вовнутрь, «бот» — корпус. Есть и другая семантика этнонима, по мнению Саидова И.А., — ниже пасущие скот.

Расселение 
Шали, Сержень-Юрт, Гойты, Цоци-Юрт, Старые Атаги, Чечен-Аул, Бердыкель и в др.

Известные представители 
 Борщиков Шахид - Участник первой мировой войны. Служил в конной дикой дивизии. Камандовал конной сотней.
 Был штабс - Ротмистром (Старший офицерский чин присваивается только в кавалерии). Участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве . И при этом за проявленную отвагу был награжден.
 Джургаев Олег (Лом-Али) Магомедович — журналист, собственный корреспондент газеты «Грозненский рабочий»; главный редактор газеты «Эхо Чечни», автор антиказачьих публикаций; учредитель газеты «КРИК» («Криминальный колокол», — орган министерства безопасности ЧР).
 Вагапов Тамерлан Аптиевич - джитсер, неоднократный чемпион Европы по бразильскому джиу-джитсу по версии IBJJF, а так же является абсолютным чемпионом мира по версии AJP в Абу-даби 2021 году.
 Саракаев Ибрагим-Бек — публицист царского времени.
 Саракаев Хамзат — писатель и переводчик; старший редактор республиканского издательско-полиграфического объединения «Книга».

Примечания

Литература 
 Квентин -- исторические очерки
 

Чеченские тайпы